Oglou est une variante de , mot turc qui signifie « fils de », accusatif de Oğul, « fils ». C’est un suffixe intégré à certains noms de famille azéris et grecs, sous influence turque, comme Oğlu l’est dans les patronymes turcs, avec la construction à valeur patronymique "prénom, fils de prénom".

Nom de famille 
 Firudin bey Jamal bey oglou Vezirov (1850-1925), général de brigade de l’armée impériale russe ;
 Moustafa Palazli Chousein-Oglou (1990-), acteur anglais d’origine grecque ;
 Nassib Youssif oglou Youssifbeyli (1881-1920), publiciste et homme d'État azerbaïdjanais ;
 Safar Akhoundbala oglou Abiev (1950-), homme d’état azerbaïdjanais.

Divers 
 Affaire Thierry Devé-Oglou, affaire criminelle française.

Article connexe